Эль-Касар ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампинья-дель-Энарес. Занимает площадь 52 км². Население — 10 543 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 24 км.

История 
Город основан в 1085 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Crónica Norte

Города провинции Гвадалахара
Муниципалитеты Гвадалахары